Fiumicello ima više značenja:
 Fiumicello, Perugia
 Fiumicello, Potenza
 Fiumicello, Udine